«Нечто: Тотальное заражение» (известен также под названием «Восстание нежити», ) - американский низкобюджетный любительский фильм ужасов 2005 года режиссёров Джейсона Хортона и Шеннона Хаббелла. Фильм вышел сразу на видео 26 апреля 2005 года.

Сюжет 
В небольшом городе произошла таинственная катастрофа. Группа людей, среди которых девушка, высокий чернокожий мужчина, парень с длинными волосами, делового вида молодой человек, а также ещё несколько человек, спасаются в полуразваленном доме от огня. В доме же обитает непонятное существо, появление которого предвещает неполадки со светом и громкий вой. Существо откусывает одному из персонажей фильма ногу. Кроме того в соседних комнатах герои находят расчленённые тела. Решив, что оставаться на месте нецелесообразно, группа людей отправляется в поисках безопасного места по коридорам дома. В коридорах же бродят зомби, норовящие съесть незваных гостей.

Ссылки 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2005 года
Фильмы о зомби
Фильмы о монстрах
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях